A címvédő az első kiemelt Liezel Huber–Bob Bryan-páros volt, amely ezúttal már a második körben kiesett a versenyből. A végső győzelmet az őket búcsúztató, szabadkártyával elinduló amerikai páros, Melanie Oudin és Jack Sock szerezte meg, a döntőben 7–6(4), 4–6, [10–8]-ra legyőzve a nyolcadik kiemelt Gisela Dulko–Eduardo Schwank-kettőst.

Kiemeltek 
  Liezel Huber /  Bob Bryan (Második kör)
  Katarina Srebotnik /  Daniel Nestor (Második kör)
  Jaroszlava Svedova /  Makszim Mirni (Első kör)
  Květa Peschke /  Iszámul-Hak Kuraisi (Visszaléptek)
  Vania King/  Róhan Bópanna (Első kör)
  Szánija Mirza /  Mahes Bhúpati (Első kör)
  Jelena Vesznyina /  Lijendar Pedzs (Elődöntő)
  Gisela Dulko /   Eduardo Schwank (Döntő)

Főtábla
 WC = szabadkártyás
 R = feladták
 w/o = az ellenfelek visszaléptek

Döntők

Felső ág

Alsó ág

Jegyzetek

Források
 
 

V